

Arte 
 Mosè – scultura marmorea di Michelangelo Buonarroti
 Mosè – dipinto di Pietro Novelli
 Mosè – opera sacra in otto scene di Anton Grigor'evič Rubinštejn

Geografia 
Germania
 Mose – suddivisione amministrativa di Wolmirstedt, nella Sassonia-Anhalt
Italia
 Villaggio Mosè – frazione del comune di Agrigento, in Sicilia
Slovenia
 Moše – località del comune di Medvode, lungo il fiume Sava, in Alta Carniola
Stati Uniti d'America
 Mose – area non incorporata della contea di Griggs, nel Dakota del Nord

Personaggi 
 Mosè – profeta e personaggio biblico
 Mosè – personaggio del romanzo La fattoria degli animali
 Mosè – personaggio di Lupo Alberto

Persone 
 Mose, all'anagrafe Moïse Depond (1917-2003) – disegnatore e fumettista francese
 Erik Møse (1950) – avvocato e giudice norvegese
 Guglielmo Mose – trovatore, cugino di Pèire de Vic

Televisione 
 Mosè – sceneggiato televisivo Rai del 1974
 Mosè – miniserie televisiva del 1995

Altro 
 Mosè o Mose – nome proprio di persona italiano maschile
 MOSE o Mose – sistema di dighe mobili finalizzato alla difesa della città di Venezia e della sua laguna dal fenomeno dell'acqua alta

Pagine correlate 
 Mosè (disambigua)
 Moses